Schachermayer ist der Name von:

 Heinz Schachermayer (1922–2007), österreichischer Unternehmer
 Silvia Schachermayer (* 1983), österreichisches Model und Miss Austria 2004
 Walter Schachermayer (* 1950), österreichischer Mathematiker

Siehe auch:
 Schachermayer-Großhandelsgesellschaft
 Schachermair
 Schachermeyr